Мартин Иден может означать:

 «Мартин Иден» — роман Джека Лондона.
 «Мартин Иден» — советский телеспектакль по одноимённому произведению Джека Лондона.
 «Мартин Иден» — итальянско-французский фильм 2019 года по мотивам одноимённого романа Джека Лондона.

См. также